Индекс (базы данных)
 INDEX — премия за дизайн
 Index Corporation